LAPD, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Los Angeles Police Department – politienhed i Los Angeles i Californien, USA.
 Link Access Procedures, D channel – ISDN-protokol.
 Large Plasma Device – (LaPD or LaPD-U), plasma enhed til fysiske eksperimenter ved University of California (UCLA), Los Angeles.